Wishfart ist eine kanadische Zeichentrickserie, die seit 2017 produziert wird.

Handlung 
Die Serie zeigt Dez, einen Kobold-Teenager mit magischen Kräften, die es ihm ermöglichen, Wünsche zu erfüllen. Er erlebt Abenteuer mit dem Papageientaucher und einem ewigen Teenager.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wird von Nelvana produziert. Erstmals wurde die Serie am 5. September 2017 auf dem kanadische Fernsehsender CITV ausgestrahlt.

Episodenliste 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Weltraum im Film